Оре́ст Влади́мирович Трахтенбе́рг (, Санкт-Петербург, Российская империя — 23 мая 1959, Москва, СССР) — советский учёный, специалист в области диалектического и исторического материализма, истории философии средневековья, эпохи Возрождения и нового времени, истории русской философии. Доктор философских наук, профессор.

Биография 
В 1907-1909 годах окончил два курса экономического отделения Санкт-Петербургского политехнического института (ЦГИА СПб, ф. 478, оп. 3, д. № 6711), окончил Петроградский университет по специальности философия права.

С 1921 года работал в в Москве, преподавал в Академии коммунистического воспитания воспитания им. Н. К. Крупской и других вузах.

Автор методических пособий «Беседы с учителем по историческому материализму» и «Беседы с учителем по диалектическому материализму» (1925), участвовал в создании первых советских учебников истории для средней школы.

С 1939 года — старший научный сотрудник Института философии Академии наук СССР (в 1946—1949 годах — заведующий сектором истории философии). Профессор кафедры истории зарубежной философии Философского факультета МГУ (1943—1959).

В 1941 году защитил диссертацию по истории западноевропейской средневековой философии.

В 1943 году удостоен Сталинской премии первой степени в области философских наук за научный труд «История философии» в трёх томах (с соавторами; автор разделов о философии феодального общества, эпохи Возрождения, глав о Конте, Милле и др.). Премия была передана в Фонд обороны.

Находился в эвакуации в Уфе, в 1943—1945 годах преподавал в Башкирском педагогическом институте им. К. А. Тимирязева (с 1944 года — заведующий кафедрой марксизма-ленинизма). В 1945 году вернулся в Москву, продолжил работу в МГУ и Институте философии АН СССР. В 1947 году избран действительным членом Академии педагогических наук РСФСР. Член КПСС с 1952 года.

Умер в 1959 году. Похоронен на Введенском кладбище (6 уч.).

Основные труды 

 «Очерки по истории западноевропейской средневековой философии» (1957)
 «Очерки по истории философии и социологии Англии XIX в.» (1959)
 «Развитие материализма и его борьба против идеализма в период первых буржуазных революций (конец XVI – начало XVIII вв.). Лекции» (1956)
 Краткий очерк истории философии [В соавт.] / Под ред. проф. А. В. Щеглова; Акад. наук СССР Ин-т философии. — М.: Соцэкгиз, 1940. — 240 с.

Примечания 

Философы СССР
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели философского факультета МГУ
Сотрудники Института философии РАН
Члены КПСС
Академики АПН РСФСР
Преподаватели Башкирского государственного педагогического университета
Историки философии
Авторы учебников философии
Похороненные на Введенском кладбище

Студенты Санкт-Петербургского политехнического института